

Lieux 
 Bomba, une commune italienne de la province de Chieti
 Bomba, une commune du Burkina Faso

Musique 
 La bomba, un genre musical et une danse
Bomba!, une chanson de 666
La Bomba, une chanson de Ricky Martin
La Bomba, une chanson d'Azul Azul (reprise par King Africa)

Personnalités 
 Enrico Bomba (1922-), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma italien ;
« La Bomba », surnom d'Alberto Tomba (1966-), skieur alpin italien.

Autres 
 Le riz bomba
 Dans certaines langues bomba veut dire bombe.